Dilatation (von lateinisch dilatare ‚verlängern, ausdehnen, vergrößern, erweitern‘) steht für:

Physik:
 die Veränderung des Volumens eines Körpers durch Änderung von Druck, Temperatur oder anderen Zustandsgrößen, siehe 
 Dilatation (Chemie) und
 Wärmeausdehnung
 die Messung Längenausdehnung infolge von Kraft oder Wärme wird mit Dilatometern vorgenommen
 Zeitdilatation, ein Phänomen der Relativitätstheorie

Mathematik:
 Dilatation (Geometrie)
 Dilatation (Graphentheorie)
 Dilatation (Bildverarbeitung), Basisoperation der mathematischen Morphologie

Medizin:
 Erweiterung der Blutgefäße durch Erschlaffung der Gefäßmuskulatur, siehe Vasodilatation
 Erweiterung der Blutgefäße durch Wandveränderungen, siehe Aneurysma
 therapeutisches Erweitern von Organen oder Gefäßen, siehe Bougierung
 speziell in der Kardiologie, siehe Ballondilatation
 krankhafte Erweiterung des Herzmuskels, siehe Dilatative Kardiomyopathie
 krankhafte Erweiterung von Darmschlingen, siehe Megakolon
 Dilatieren = das natürliche Öffnen der Pupille des Auges bei Helligkeitswechsel bzw. das medikamentös bewirkte Weitstellen zur Untersuchung, z. B. des Augenhintergrunds

Biologie: 
 Neubildung von Gewebe in radialer Richtung beim Dickenwachstum 

Siehe auch: